Лённ (, ) — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Лённ, Виви (1872—1966) — финский архитектор.
 Лённ, Эйстен (1936—2022) — норвежский писатель.